Воловский сельсовет

Калужская область 

 Воловский сельсовет Кировского района (упразднён в 2010 году)

Липецкая область 

 Воловский сельсовет Воловского района

Рязанская губерния / Московская область 

 в составе Лекинской волости Рязанской губернии
 Егорьевского уезда (1917—1919)
 Спас-Клепиковского района (1919—1921)
 Спас-Клепиковского уезда (1921—1924)
 Рязанского уезда (1924—1925)
 в составе Архангельской волости Егорьевского уезда Рязанской губернии (1925—1929)
 в составе Дмитровского района Орехово-Зуевского округа Московской области (1929—1930)
 в составе Коробовского района Московской области (1929—1939)